Багдасарян — вірменське прізвище

 Багдасарян Арєв Григорівна (1913—1994) — заслужена артистка Вірменської РСР.
 Багдасарян Арташес Арменович (нар. 1984) — вірменський футболіст.
 Багдасарян Артур Ваганович (нар. 1968) — вірменський політик, лідер партії «Орінац Еркир».
 Багдасарян Ашот Геворгович (нар. 1952) — вірменський політичний діяч і підприємець.
 Багдасарян Ваге Грачієвич (нар. 1993) — вірменський шахіст, гросмейстер (2017).
 Багдасарян Ваграм Вагінакович (нар. 1961) — вірменський політичний діяч.
 Багдасарян Вардан Ернестович (нар. 1971) — російський історик.
 Багдасарян Гагік Аршавирович (нар. 1945) — вірменський дипломат.